Вов () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 85 км на південний захід від Парижа, 50 км на північний захід від Орлеана, 23 км на південний схід від Шартра.

Історія 

1 січня 2016 року Вов, Монтенвіль, Рувре-Сен-Флорантен i Вільнев-Сен-Нікола було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Віллаж-Вовеан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1228 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2898,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=1087&CommuneId=30178
 Вов на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вов на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ 
 Мапа муніципалітету Вов на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар